Суффраган () — в Кодексе канонического права 1983 года название епископов епархий, входящих в церковную провинцию, возглавляемую митрополитом в сане архиепископа.

История 
Термин суффраган происходит от латинского suffragium — голос при голосовании, в средневековой латыни — помощь, поддержка. Происхождение названия, вероятно, связано с возникшим уже в ранней Церкви её делением на провинции во главе с митрополитами. При этом все епископы в пределах провинции обладали правом голоса на провинциальном соборе, то есть были суффраганами в своей провинции.

В Средние века термин суффраган мог обозначать любого священнослужителя, являющегося помощником другого: викарного епископа, помощника аббата, приходского викария. Впоследствии в Римско-католической Церкви название суффраган сохранилось только за самостоятельными епископами провинции, выражая при этом их определённую зависимость от митрополита (или архиепископа).

Настоящее время 
В настоящее время особые полномочия митрополита по отношению к епископам-суффраганам составляют право созыва провинциального собора (канон 442 ККП) и обязанность наблюдать за исполнением епископами его провинции своих обязанностей в пределах, установленных общим или партикулярным правом (канон 395 § 4, 415, 421, 425 § 3, 436 ККП). По отношению к епархии самого митрополита этими же обязанностями обладает старший по рукоположению епископ-суффраган.

В Англиканской церкви 
В Англиканской церкви термином суффраган обозначается викарный епископ.

Источники 
 «Суффраган» // Католическая энциклопедия. Т.4. М.: Изд. францисканцев, 2011.

Религиозные титулы
Церковная структура Римско-католической церкви